Cunningham Island (en français ) est le nom de plusieurs îles et îlots :

 Cunningham Island, située en Australie-Occidentale ;

 Cunningham Island, située dans la province de Colombie-Britannique ;
 Cunningham Island, située dans la province du Manitoba ;
 Cunningham Island, située dans la province de l'Ontario ;

 Cunningham Island, située dans l'État du Maine ;
 Cunningham Island, située dans l'État du Tennessee.